Carmen Salinas es el nombre de las siguiente personas:

Carmen Salinas de la Vega (1807-1881), aristócrata ecuatoriana.
Carmen Salinas Alfonso de Villagómez (1916-2012), jurista española.
Carmen Salinas Lozano (1939-2021), actriz mexicana.